Niemcy:
 Holzappel – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Lahn

Osoby:
 Peter Melander von Holzappel – niemiecki generał

Inne:
 Hrabstwo Holzappel – hrabstwo

Zobacz też:
 Holzapfel